Rudolf Jordan henviser til:

 Rudolf Jordan (maler) (1810–1887) – tysk maler
 Rudolf Jordan (politiker) (1902–1988) – tysk politiker